

Patronyme 

 Francisco Ximenes de Texada (1703-1775), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte de 1773 à 1775 ;
 Tia Texada (1971-), actrice américaine.

Toponyme 

 Île Texada, en Colombie-Britannique au Canada.
Patronyme hispanique